Несвета́й — село в Мясниковском районе Ростовской области.

Входит в состав Большесальского сельского поселения.

География 
Расположено на правом берегу реки Тузлов.

Улицы 
 ул. Брестская,
 ул. Буденовская,
 ул. Ворошиловская,
 ул. Ленина,
 ул. Освобождения,
 ул. Советской Армии,
 ул. Центральная.

Население

Социальная сфера 
Молодежь в селе занимается мотоспортом. В селе имеется клуб, автобусная остановка, 3 магазина. Фельдшерский пункт, который нуждается в мед работниках, есть помещение, но нет фельдшера поэтому первую помощь оказывать некому. Детский сад находится в селе Большие салы, там же находится и школа, в которую ходят дети. Когда-то и в Несветае была и школа и садик, но их закрыли, так как было не рентабельно их существование. На данный момент демографическая ситуации в селе улучшилась, растёт много детей.

Достопримечательности 

 Памятник воинам-освободителям.
 Армянская церковь Сурб Карапет. Построена в XIX веке, повреждена во время Великой Отечественной войны.

Примечания

Ссылки 
 Историко-краеведческий очерк 
 

Населённые пункты Мясниковского района